Fernando Vega puede referirse a:

 Fernando Vega López (1972-), Periodista chileno.
 Fernando Vega Redondo (1957-), economista español;
 Fernando Vega Torres (1984-), futbolista español.